Ludwig Uhl ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Uhl (Politiker) (1902–1985), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP)
 Ludwig Uhl (Fotograf) (1858–nach 1940), deutscher Berufsfotograf